Els tetrarògids (Tetrarogidae) són una família de peixos marins de l'ordre dels escorpeniformes.

Etimologia 
Del grec tetra (quatre) i rogos (arrugat).

Descripció 
Poden arribar als 81 cm de llargària, encara que la majoria de les espècies no depassen els 15. Cos comprimit. Cap normalment amb crestes i espines. Dues espines operculars divergents. Membrana branquial sense contacte amb l'istme.

Alimentació 
Es nodreixen de crustacis i peixos.

Hàbitat i distribució geogràfica 
Són principalment marins (encara que Notesthes robusta, de l'est d'Austràlia, és sobretot d'aigua dolça) i bentònics, els quals viuen als estuaris i costes de la conca Indo-Pacífica, el sud d'Àfrica i l'Atlàntic sud-oriental, incloent-hi Sud-àfrica, la Xina, el mar de la Xina Meridional, el Vietnam, les illes Filipines, Tailàndia, el golf de Tailàndia, Singapur, Indonèsia, el nord-oest d'Austràlia (el Territori del Nord, Queensland i Austràlia Occidental), el mar de Banda, el mar d'Arafura i la Gran Barrera de Corall.

Cladograma 
N'hi ha 17 gèneres i 40 espècies:

Estat de conservació 
Centropogon latifrons, Ocosia possi, Paracentropogon vespa, Tetraroge barbata i Tetraroge niger en són les úniques espècies que apareixen a la Llista Vermella de la UICN a causa de la degradació de llurs hàbitats en algunes zones costaneres.

Observacions 
Són peixos força verinosos i les ferides causades per llurs espines poden ésser extremadament doloroses.

Referències

Bibliografia 
 Anònim, 1998. Base de dades de la col·lecció de peixos del Bernice P. Bishop Museum (BPBM). Bishop Museum, 1525 Bernice Street, Honolulu, Hawaii, els Estats Units.
 Anònim, 1999. Base de dades de la col·lecció de peixos del Museu d'Història Natural de Londres. Londres, la Gran Bretanya.
 Anònim, 2000. Base de dades de la col·lecció de peixos del Gulf Coast Research Laboratory (GCRL). The Gulf Coast Research Laboratory (GCRL), Ocean Springs, Mississipí, els Estats Units.
 Anònim, 2000. Base de dades de la col·lecció de peixos del J. L. B. Smith Institute of Ichthyology, Grahamstown, Sud-àfrica. J. L. B. Smith Institute of Ichthyology, Grahamstown, Sud-àfrica.
 Anònim, 2000. Col·lecció ictiològica del Museu Zoològic d'Hamburg (Zoologisches Museum Hamburg). Divisió d'Ictiologia i Herpetologia. Museu Zoològic d'Hamburg (ZMH).
 Anònim, 2002. Base de dades de la col·lecció de peixos de l'American Museum of Natural History. American Museum of Natural History, Central Park West, NY 10024-5192, els Estats Units.
 Anònim, 2003. Col·lecció de peixos del Museu Reial d'Ontàrio. Museu Reial d'Ontàrio.
 Eschmeyer, W.N., 1990. Catalog of the genera of recent fishes. California Academy of Sciences, San Francisco, els Estats Units. 697 p. .
 
 Ishida, M., 1994. Phylogeny of the suborder Scorpaenoidei (Pisces: Scorpaeniformes). Bulletin of Nansei National Fisheries Research Institute 27: 1-112.
 Museu Suec d'Història Natural, 1999. Base de dades de la col·lecció d'ictiologia. Secció d'Ictiologia, Departament de Zoologia de Vertebrats. Estocolm, Suècia.
 Nelson, J. S., 1994. Fishes of the world. Tercera edició. John Wiley & Sons, Inc., Nova York. 600 p.
 Nelson, J.S. 2006: Fishes of the world. Quarta edició. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, Nova Jersey, els Estats Units. 601 p.
 Wu, H.L., K.-T. Shao i C.F. Lai (eds.), 1999. Latin-Chinese dictionary of fishes names. The Sueichan Press, Taiwan. 1028 pàgines.

Enllaços externs 

 Imatge a Flickr